Лев Гумилевский:
 Гумилевский, Лев Иванович (1890—1976) — русский советский прозаик и редактор.
 Гумилевский, Лев Николаевич (1930—2021) — советский и белорусский скульптор.